Križan, Křižan oder Krizan ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Křižan (1941–2010), tschechischer Drehbuchautor und Politiker
 Karol Križan (* 1980), slowakischer Eishockeytorhüter
 Kim Krizan (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin 
 Tina Križan (* 1974), slowenische Tennisspielerin